Archicarabomorphi — подраздел жуков из семейства жужелиц.

Классификация 
 Подрод: Acrocarabus Lapouge, 1931
 Вид: Carabus callisthenoides
 Вид: Carabus guerini
 Подрод: Archicarabus Seidlitz, 1887
 Вид: Carabus monticola
 Вид: Carabus montivagus
 Вид: Carabus nemoralis — Лесная жужелица
 Вид: Carabus phoenix
 Вид: Carabus pseudomonticola
 Вид: Carabus rossii
 Вид: Carabus steuartii
 Вид: Carabus victor
 Вид: Carabus wiedemanni
 Подрод: Gnathocarabus Deuve, 1991
 Вид: Carabus kusnetzovi
 Подрод: Ischnocarabus Kraatz, 1877
 Вид: Carabus cychropalpus
 Вид: Carabus tenuitarsis

Ссылки 
Ground beetles of the genus Carabus (Carabidae): atlas of beetles of Russia
Updated checklist of the genus Carabus (includes all Carabus-species and subspecies described before 2004) by Boleslav Brezina, 2003

 

Карабусы